Pleasant Valley School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pleasant Valley School (Larimer County, Colorado), ID-Nr. 03001008
 Pleasant Valley School (Las Animas County, Colorado), ID-Nr. 08000764
 Pleasant Valley School (Idaho), ID-Nr. 91000985
 Pleasant Valley School (Oklahoma), ID-Nr. 90002182